Cedar kan syfta på:

 Cedar, Kansas
 Cedar, Michigan

Se även 
 Cedar County
 Cedar Grove
 Cedar Hill
 Cedar Lake
 Cedar Rapids
 Cedar River